Il GHI Bronx Tennis Classic è stato un torneo professionistico di tennis giocato sul cemento, che faceva parte dell'ATP Challenger Series. Si gioca annualmente nel Bronx di New York dal 1993.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni